Выборка:

 Выборка — множество случаев, с помощью определённой процедуры выбранных из генеральной совокупности для участия в исследовании.
 Выборка — река в России, протекает в Псковской области.

См. также